Glen Lyon (Schotland), een glen in Schotland in de buurt van Perth
Glen Lyon (Pennsylvania), een dorp in de Verenigde Staten, genoemd naar de Schotse glen